est un genre éteint et fossile d'amphibiens temnospondyles de la super-famille des Mastodonsauroidea. Il n'est connu que par son espèce type, , et, en 2022, est toujours monotypique.

Présentation 
Yarengia est attesté à proximité du cours de la rivière Yarenga, pour la période correspondant au Trias, en Russie. L'espèce-type a été nommée Yarengia perplexa par  en 1960.

Publication initiale

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Amphibien disparu
Taxon fossile décrit en 1960
Genre d'amphibiens fossile
Genre d'amphibiens préhistoriques (nom scientifique)
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Paléontologie en Russie
Amphibien du Trias